Эжен Гайяр (, род. 31 января 1862 г. Париж — ум. 1933 г. Париж) — французский архитектор, скульптор и дизайнер эпохи искусства модерн.

Жизнь и творчество 
Эжен Гайяр получил юридическое образование. Был братом известного ювелира и золотых дел мастера Люсьена Гайяра. В начале своей творческой карьеры в течение 10 лет был скульптором, затем занялся дизайном помещений и мебели. Известность одного из крупнейших дизайнеров стиля модерн пришла к нему после проведённых им работ по внутренней отделке павильона крупного торговца произведениями искусства и искусствоведа Зигфрида Бинга, построенного в Париже к открывшейся во французской столице в 1900 году Всемирной выставке.

В 1903 году Э. Гайяр открывает собственную дизайнерскую фирму. В 1906 году выходит в свет его теоретическая работа по дизайну О мебели (À propos du Mobilier). Э. Гайяр был одним из основателей дизайнерского Общества художников-декораторов (Société des artistes décorateurs).

Примечания

Литература 
 Franzke, Irmela. Jugendstil. Glas, Graphik, Keramik. Metall, Möbel, Skulpturen und Textilien von 1880 bis 1915. Bestandskatalog. Badisches Landesmuseum Karlsruhe 1987. S. 360
 Fiell, Charlotte und Peter. Design des 20. Jahrhunderts. Taschen 2000. S. 268.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 31 января
Родившиеся в 1862 году
Родившиеся в Париже
Умершие в 1933 году
Умершие в Париже
Архитекторы Франции XIX века
Архитекторы Франции XX века
Архитекторы по алфавиту
Дизайнеры Франции
Скульпторы Франции XIX века
Скульпторы Франции XX века
Скульпторы по алфавиту